Auer, német családnév

 Lengyelország
 Auer, Urowo település német neve a Varmia-mazúriai vajdaságban
 Németország
 Auer, folyó Hessenben
 Auer Bach, folyó Észak-Rajna-Vesztfáliában
 Auer Mühlbach, folyó Bajorországban, az Isar mellékfolyója
 Olaszország
 Auer, olaszul Ora, település Dél-Tirolban